U-критерий Манна — Уитни () — статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками.

Другие названия: критерий Манна — Уитни — Уилкоксона (), критерий суммы рангов Уилкоксона () или критерий Уилкоксона — Манна — Уитни (). Реже: критерий числа инверсий.

История 
Данный метод выявления различий между выборками был предложен в 1945 году американским химиком и статистиком Фрэнком Уилкоксоном. В 1947 году он был существенно переработан и расширен Г. Б. Манном и , по именам которых сегодня обычно и называется.

Описание критерия 
Простой непараметрический критерий. Мощность критерия выше, чем у Q-критерия Розенбаума.

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны.

Ограничения применимости критерия 
 В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений признака. Допускается, чтобы в одной выборке было два значения, но во второй тогда не менее пяти.
 В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все числа — разные) или таких совпадений должно быть очень мало (до 10).

Использование критерия 
Для применения U-критерия Манна — Уитни нужно произвести следующие операции.
 Составить единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок, расставив их элементы по степени нарастания признака и приписав меньшему значению меньший ранг (при наличии повторяющихся элементов в выборке использовать средний ранг). Общее количество рангов получится равным  где  — количество элементов в первой выборке, а  — количество элементов во второй выборке.
 Разделить единый ранжированный ряд на два, состоящих соответственно из единиц первой и второй выборок. Подсчитать отдельно сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки , и отдельно — на долю элементов второй выборки  , затем вычислить:,, если всё вычислено верно, то,
 Определить значение U-статистики Манна-Уитни по формуле 
 По таблице для избранного уровня статистической значимости определить критическое значение критерия для данных  и . Если полученное значение     меньше табличного или равно ему, то признается наличие существенного различия между уровнем признака в рассматриваемых выборках (принимается альтернативная гипотеза). Если же полученное значение  больше табличного, принимается нулевая гипотеза. Достоверность различий тем выше, чем меньше значение .
 При справедливости нулевой гипотезы критерий имеет математическое ожидание  и дисперсию  и при достаточно большом объёме выборочных данных  распределён практически нормально.

Таблица критических значений 
 Critical Values for the Mann — Whitney U-Test.
 Расчет критических значений U-критерия Манна — Уитни для выборок больше 20 (N>20)

См. также 
 Критерий Краскела — Уоллиса — обобщение U-критерия Манна — Уитни на случай нескольких выборок.

Примечания

Литература 
 Mann H. B., Whitney D. R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. // Annals of Mathematical Statistics. — 1947. — № 18. — P. 50—60.
 Wilcoxon F. Individual Comparisons by Ranking Methods. // Biometrics Bulletin 1. — 1945. — P. 80—83.
 Гублер Е. В., Генкин А. А. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях. — Л., 1973.
 Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. — , 2002.

Выборочный метод
Статистические критерии
Непараметрические статистические критерии